Монтревель:

Топоним 
 Монревель — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Монревель-ан-Брес — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Монревель-ан-Брес — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.

Фамилия 
 Монревель, Флоран-Александр-Мелькиор де Лабом (1736 — 1794) — французский военный и государственный деятель.
 Монревель, Франсуа де Лабом (ум. 1565) — савойский военный и государственный деятель.
 Монревель, Клод де Лабом (ум. около 1481) — французский, савойский и бургундский военный и государственный деятель.
 Монревель, Никола-Огюст де Лабом (1645 — 1716) — французский военный и государственный деятель, маршал Франции.
 Монревель, Жан I де Лабом (ум. 1435) — французский, савойский и бургундский военный и государственный деятель.
 Монревель, Ги де Лабом (ум. 1516) — французский и бургундский военный и государственный деятель.
 Монревель, Марк де Лабом (ум. 1527) — французский военный и государственный деятель.
 Монревель, Клод-Франсуа де Лабом (1584 — 1621) — французский военный и государственный деятель.
 Монревель, Фердинан де Лабом (1603 — 1678) — французский военный и государственный деятель.
 Монревель, Жак-Мари де Лабом (ум. 1693) — французский военный и государственный деятель.
 Монревель, Мелькиор-Эспри де Лабом (ум. 1740) — французский военный и государственный деятель, генерал.

См. также 
 Дом де Лабом (1736 — 1794) — дворянский род Савойи, Бургундии и Франции.